En Pologne, Dalekie peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Dalekie, village du powiat de Grodzisk Wielkopolski ;
 Dalekie, village du powiat de Poznań.

dans la voïvodie de Mazovie
 Dalekie, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka,  ;
 Dalekie, village du powiat de Wyszków.

dans d'autres voïvodies :
 Dalekie, village de la voïvodie de Poméranie.
 Dalekie, village de la voïvodie de Sainte-Croix.